Een welkomstgroet in het Papiaments
 Bon Bini Holland, een Nederlandse komische film uit 2015
 Bon bini beach, een telenovelle over een vakantieoord op Curaçao